UFC on ESPN: Dos Anjos vs. Fiziev, также известный как UFC on ESPN 39 или UFC Vegas 58 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 9 июля 2022 года на спортивной арене "UFC Apex" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Рафаэль Физиев победил Рафаэла дус Анжуса нокаутом в пятом раунде.

Подготовка турнира

Заглавное событие 

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в лёгком весе, в котором встретятся ветеран и бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Рафаэл дус Анжус (#7 в рейтинге) и киргизский проспект Рафаэль Физиев (#10 в рейтинге). Ранее они должны были стать хедлайнерами турнира UFC Fight Night 201, который проходил в феврале 2022 года, но бой был перенесен на UFC 272 из-за визовых проблем у Физиева. Однако и на том турнире Физиев был вынужден отказаться от участия, так как за неделю до его проведения он получил положительный результат теста на COVID-19.

Анонсированные бои 

[*] Позиция Нунис в рейтинге Топ-15 женского минимального веса

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джейми Малларки vs. Майкл Джонсон
 Выступление вечера: Рафаэль Физиев и Чейз Шерман

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
12 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Джессика Ай (бывший #13) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса;

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN